212-я пехотная дивизия () — тактическое соединение сухопутных войск вооружённых сил нацистской Германии периода Второй мировой войны.

История 
212-я пехотная дивизия была сформирована 26 августа 1939 года в 7-м военном округе в Мюнхене во время 3-й волны мобилизации Вермахта. После этого она была передана в резерв 1-й армии, которой было поручено защищать западную границу Германии с Францией. Дивизия заняла позиции на линии Зигфрида в Саарпфальце.

Дивизия была уничтожена советскими войсками на Ленинградском участке фронта в августе 1944 года.

27 октября 1944 года, во время 32-й волны мобилизации, дивизия создана вновь, с новым именем — 212-я народно-гренадерская дивизия (). Лишь 10 процентов бойцов — ветераны боевых действий, основу составляли солдаты, переведённые в дивизию за счёт поглощения 588-й народно-гренадерской дивизии. Фактически 578-я народно-гренадерская дивизия созданная 28 сентября 1944 года была просто переименована в 212-ю.

Местонахождение 
 с сентября 1939 по ноябрь 1940 (Германия)
 с ноября 1940 по октябрь 1941 (Франция)
 с октября 1941 по август 1944 (СССР)

Подчинение 
 28-й армейский корпус 18-й армии группы армий «Север» (18 октября 1942 — 28 ноября 1944)

Командиры 
 генерал-майор Вальтер Фридрихс (26 августа — 15 сентября 1939)
 генерал-лейтенант Фридрих Эндрес (15 сентября 1939 — 1 октября 1942)
 генерал-лейтенант Гельмут Рейман (1 октября 1942 — 1 октября 1943)
 генерал-майор Карл Коске (1 октября 1943 — 1 марта 1944)
 генерал-лейтенант Франц Зенсфус (1 марта 1944 — 1 апреля 1945)
 генерал-майор Макс Улих (1 апреля — 8 мая 1945)

Состав 
 316-й пехотный полк (Infanterie-Regiment 316)
 320-й пехотный полк (Infanterie-Regiment 320)
 423-й пехотный полк (Infanterie-Regiment 423)
 212-й артиллерийский полк (Artillerie-Regiment 212)
 212-й сапёрный батальон (Pionier-Bataillon 212)
 212-й противотанковый дивизион (Panzerabwehr-Abteilung 212)
 212-й разведывательный батальон (Aufklärungs-Abteilung 212)
 212-й батальон связи (Nachrichten-Abteilung 212)
 212-й отряд материального обеспечения (Nachschubtruppen 212)
 212-й полевой запасной батальон (Feldersatz-Bataillon 212)

См. также 
 214-я пехотная дивизия
 Список дивизий вермахта и войск СС

Литература 
 Georg Tessin: Verbände und Truppen der Deutschen Wehrmacht und Waffen-SS im Zweiten Weltkrieg 1939—1945. Band 8: Die Landstreitkräfte 201—280. 2. Auflage. Biblio-Verlag, Bissendorf 1979, ISBN 3-7648-1174-9.; S. 18f.

Пехотные дивизии Германии во Второй мировой войне
Воинские части и формирования, созданные в 1939 году
Воинские части и формирования, расформированные в 1945 году